Michael Collins kan syfta på:

 Michael Collins (irländsk ledare) (1890–1922) – irländsk politisk och militär ledare
 Michael Collins (film) – film från 1996 om den irländska ledarens liv
 Michael Collins (författare) – psudonym för amerikanske författaren Dennis Lynds (1924–2005)
 Michael Collins (rymdfarare) (1930–2021) – amerikansk astronaut
 Michael Collins (politiker) (född 1940) – irländsk politiker
 Michael Collins (astronom) – amerikansk astronom